Веда:

 Веды — священные писания индуизма:
 Ригведа
 Самаведа
 Яджурведа
 Атхарваведа
 Другие индуистские писания:
 Брахманы (книги)
 Араньяки
 Упанишады
 Шраута-сутры
 Пураны
 Бхагавад-гита
 Послеведические санскритские тексты упаведы:
 Аюрведа (медицина)
 Дханур-веда (боевые искусства)
 Гандхарва-веда (музыка)
 Стхапатья-веда (архитектура)
 Другие индийские тексты, называемые «веда»:
 Пятая Веда
 Дравида-веда
 Пранава-веда

Другое 
 Славянские веды — названия ряда книг, выдаваемых за древние памятники славянской культуры: Веда Словена, Славяно-Арийские веды и др.
 Веда (ведо; видо) — русская старинная дровяная единица, а также бревно.
 Веда — река в России и Латвии, протекает в Псковской области.
 «Веда» — российский холдинг.

Примечания